Wouter Hutschenruijter (1796-1878), Nederlands componist, dirigent en violist
 Wouter Hutschenruijter (1859-1943), Nederlands componist